Malonogometni klub Brod 035 je futsal (malonogometni) klub iz Slavonskog Broda.

O klubu 
MNK Brod 035 osnovan je 6. rujna 2012. godine, te je odmah počeo s natjecanjem u 2. HMNL – Istok, koju je osvojio četiri puta. Klub je također bio i sudionik 1. HMNL četiri sezone, posljednji put u sezoni 2018./19. Klub se trenutno natječe u 2. HMNL – Istok.

Uspjesi  
 2. HMNL – Istok 
 prvak: 2012./13., 2013/14., 2015./16., 2020./21.

 Hrvatski malonogometni kup – regija Istok 
 pobjednik:  
 finalist: 

 Kup Brodsko-posavske županije 
 pobjednik: 2014.

Plasmani po sezonama

Vanjske poveznice 
 MNK Brod 035, facebook stranica 
 sportilus.com, MALONOGOMETNI KLUB BROD 035 SLAVONSKI BROD 
 crofutsal.com, MNK Brod 035 
 rezultati.com, Brod 035

Izvori 
 poslovna.hr, Malonogometni klub BROD 035 Slavonski Brod 
 bisnode.hr, MNK "BROD 035" Slavonski Brod 
 fininfo.hr, MNK "BROD 035" SLAVONSKI BROD 

Šport u Slavonskom Brodu
Brod 035